Кончинка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кончинка — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Кончинка — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Кончинка — деревня в Венёвском районе Тульской области.

Другое 
 Кончинка — река в России, протекает в Тверской области.
 Кончинка (карточная игра)